Louis Remacle (1840-1900), avocat et homme politique français, maire d'Arles ;
 Louis Remacle (1910-1997), philologue belge, membre de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique.

Voir aussi